Donuts – azienda informatica statunitense
Donuts – album degli Ashigaru Youth del 2009
Donuts – album di J Dilla del 2006

Pagine correlate 
Doughnut
Doughnuts